И́горь Яросла́вович Худобя́к (; ) — украинский футболист, полузащитник кипрского клуба «Этникос».

Биография

Клубная карьера 
В ДЮФЛ выступал за ДЮСШ-3 из Ивано-Франковска, вместе с ним занимались Ярослав Годзюр и Степан Боргун. Первый тренер — Виктор Поптанич. Начал профессиональную карьеру в иванофранковской «Черногоре». В команде дебютировал 25 сентября 2001 года в матче против «Вереса» (0:4). Всего за «Черногору» провёл 60 матчей и забил 2 гола. Летом 2004 года перешёл в иванофранковский «Спартак». В команде провёл 28 матчей и забил 8 мячей.

Летом 2005 года перешёл во львовские «Карпаты». В команде дебютировал 30 июля 2005 года в матче против киевского ЦСКА (3:0). В команде сразу стал лидером. В этом же сезоне вместе с командой дошёл до полуфинала Кубка Украины и занял 2-е место в первой лиге, благодаря чему клуб вышел в высшую лигу. В Высшей лиге дебютировал 23 июля 2006 года в матче против запорожского «Металлурга» (0:0).

Худобяк стал любимчиком львовских фанатов. Два раза получил «Звезду Карпат» — приз лучшему футболисту клуба — в 2006 году и 2008 году. В 2008 году посетители сайта UA-Футбол поставили Игоря в тройку самых перспективных украинских молодых игроков 2008 года, вслед за Дмитрием Чигринским и Артёмом Милевским. В сентябре 2009 года подписал новый контракт с клубом по схеме 3+2 года. В сезоне 2010/11 в составе львовских «Карпат» вышел в групповой этап Лиги Европы.

27 мая 2013 года выставлен на трансфер. 27 июня 2013 на правах аренды перешёл в футбольный клуб «Ростов». Дебютировал за ростовчан в матче первого тура против грозненского «Терека» выйдя на замену на 67 минуте вместо Александра Гацкана, по окончании сезона вернулся в расположение «Карпат».

Зимой 2018 года покинул «Карпаты».

Карьера в сборной 
Провёл 1 матч за молодёжную сборную Украины до 21 года 6 сентября 2006 на выезде против Хорватии (1:2).

Впервые в национальную сборную Украины его вызвал Алексей Михайличенко в ноябре 2009 года к квалификационным матчам против Греции.

29 мая 2010 года дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче со сборной Румынии (3:2).

Достижения 
 «Карпаты»
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2005/06

 «Ростов»
 Обладатель Кубка России: 2013/14

 «Этникос»
 Победитель Второго дивизиона Кипра: 2019

Стиль игры 
Действует на месте атакующего полузащитника, преимущественно на правой стороне поля. Отличается высокой скоростью, техникой и точными ударами и пасами. Из-за небольших габаритов неуверенно действует в игре головой и проигрывает силовые двоеборья.

Личная жизнь 
Закончил Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника (факультет физического воспитания и спорта).

Женат на Ирине Шрам, которая родом из города Калуш. Познакомились на дискотеке в Ивано-Франковске. Его жена училась на факультете иностранных языков. 20 августа 2008 года у них родилась дочь Дария.

Игорь любит ходить на рыбалку.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ростов»
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Черногора»
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Этникос» Ахна